Župnija Škocjan je lahko:

 Župnija Škocjan pri Novem mestu, Škofija Novo mesto
 Župnija Škocjan pri Turjaku, Nadškofija Ljubljana